Hirtenberg kan syfta på:
 Hirtenberg (Niederösterreich), en kommun i Österrike
 Hirtenberg (ätt), en svensk ätt 430